

Geografia

Austria 
 Innerberg – antico nome di Eisenerz, città nel distretto di Leoben (Stiria)
 Innerberg – frazione di Bartholomäberg, comune nel distretto di Bludenz (Vorarlberg)

Svizzera 
 Innerberg – frazione di Wohlen bei Bern, comune nel circondario di Berna-Altipiano svizzero (Canton Berna)